Austrocylindropuntieae es una tribu de plantas de la familia Cactaceae en la subfamilia Opuntioideae.

Géneros 
Tiene los siguientes géneros:

 Austrocylindropuntia
 Cumulopuntia

Opuntioideae